Всего в мире в 2017 году было произведено 159,4 млн 60-килограммовых мешков кофе (9,56 млн тонн), из них 97 млн мешков сорта арабика и 62 млн мешков сорта робуста.

Данные International Coffee Organization 
В нижеследующей таблице представлены объёмы производства основных стран-экспортёров кофе за период с 2014 по 2017 год по данным Международной организации кофе () в тысячах 60-килограммовых мешков, а также месяц сбора урожая, преобладающий сорт, объём экспорта в 2017 году и средняя цена фунта (0,454 кг) кофе для производителей в 2017 году.

Данные Food and Agriculture Organization 
Данные в следующей таблице приведены из отчёта FAO 2015 года (в тысячах тонн).

Примечания